Иероним Блонский (? — 1798, , Российская империя) — религиозный деятель, , наместник Киево-Печерской лавры, архимандрит Пустынно-Николаевского монастыря в Киеве (с 27 июня 1795).

Родился во Львове Габсбургская монархия. Дата рождения неизвестна.

В 1780-х годах служил игуменом Выдубицкого монастыря.

9 сентября 1791 года был назначен ректором Киево-Могилянской академии и одновременно архимандритом Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

27 июня 1795 года был переведен на должность настоятеля Киевского Пустынно-Никольского монастыря.

Умер в 1798 году.

Литература 
 Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва. — К.: Либідь, 1995.

Ссылки 
 

Родившиеся во Львове
Родившиеся в XVIII веке
Ректоры Киево-Могилянской академии
Архимандриты Русской православной церкви
Похороненные в Киеве
Наместники Киево-Печерской лавры
Персоналии:Выдубицкий монастырь
Персоналии:Михайловский Златоверхий монастырь
Персоналии:Пустынно-Николаевский монастырь